Bédar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Bédar (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Almería, 
 Bédar (kommun), Andalusien, Provincia de Almería, 

Robotskapade Spanienförgreningar